Das Sechstagerennen von Gent findet jährlich in Gent (Belgien) statt. Es wird im Velodrom Kuipke im Citadelpark von Gent ausgerichtet. Die erste Austragung fand 1922 statt. Direktor des Genter Sechstagerennens ist der ehemalige Radprofi, Sechstage-Rennfahrer und Weltrekordler Patrick Sercu, der selbst mit elf Siegen in Gent der Rekordhalter ist. Die Austragung 2006 war vom Sturz des Spaniers Isaac Gálvez überschattet, der in die Bande fuhr und sich dabei schwer verletzte. Er verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus. Bei der Austragung im Jahr 2014 sorgte eine Katze, die plötzlich über die Radrennbahn lief, für Aufregung.

Sieger des Genter Sechstagerennens

Einzelnachweise

Weblinks 
Offizielle Website (niederländisch/englisch)

Gent
Bahnradsport-Wettbewerb in Belgien
Radsportwettbewerb in Gent